Un lanceur léger dans le domaine spatial  est, par convention, un lanceur spatial capable de placer une charge utile de masse inférieure à deux tonnes en orbite terrestre basse. Le microlanceur est une sous-catégorie  capable de placer une charge utile d'une masse maximale de .

La catégorie des lanceurs légers se définit par opposition au lanceur moyen (par exemple Soyouz, Antares), lanceur lourd (Ariane 5, Atlas V, Falcon 9) et superlourd (Saturn V, Falcon Heavy, SLS). Au début de l'ère spatiale, il n'existait que des lanceurs légers faute de disposer de moteurs-fusées suffisamment puissants. La catégorie des lanceurs moyens et lourds est apparue au bout de quelques années. Les lanceurs légers sont toujours utilisés car ils sont bien adaptés aux lancements des micro-satellites qui constituent la majorité des charges utiles. Avec le développement du New Space dans les années 2010, de nombreuses entreprises se sont lancées dans le développement de lanceurs légers avec peu ou pas d'appuis financiers étatiques car ils demandent des fonds relativement modestes.

Principales caractéristiques  des lanceurs opérationnels, en développement et retirés du service

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lanceur
 Lanceur moyen, Lanceur lourd
 Micro lanceur
 Comparaison des lanceurs spatiaux
 Lanceur réutilisable

Lanceur spatial